Леони́д Ла́зарев:
  Лазарев, Леонид Александрович (1933—2006) — электромонтажник; Герой Социалистического Труда (1977).
 Лазарев, Леонид Николаевич (1937—2021) — советский фотограф, фотожурналист.
 Лазарев, Леонид Фёдорович (1889—1935) — русский и советский театральный режиссёр и актёр; Заслуженный артист РСФСР.